Čtyřhra juniorů na French Open 2020 probíhala v první polovině října 2020. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo třicet dva párů. Devatenáctiletí obhájci titulu Matheus Pucinelli de Almeida a Thiago Agustín Tirante již nebyli věkově způsobilí zasáhnout do juniorské kategorie.

Vítězem se stal třetí nasazený pár, složený z osmnáctiletého Itala Flavia Cobolliho a Švýcara téhož věku Dominica Strickera, který ve finále zdolal brazilské turnajové osmičky Bruna Oliveiru a Natana Rodriguese po setech 6–2 a 6–4. Oba šampioni tak získali premiérovou grandslamovou trofej ze čtyřhry a vylepšili finálové umístění z roku 2019. Stricker vyhrál v Paříži i juniorskou dvouhru a stal se prvním držitelem „doublu“ od Chilana Fernanda Gonzáleze v roce 1998. Naposledy předtím obě grandslamové soutěže vyhrál Wu I-ping na US Open 2017.  Do juniorského žebříčku si šampioni připsali 750 bodů, finalisté pak 450 bodů.

Nasazení hráčů 
  Arthur Cazaux /  Harold Mayot (odstoupili)
  Nicholas David Ionel /  Leandro Riedi (2. kolo)
  Flavio Cobolli /  Dominic Stricker (vítězové)
  Luciano Darderi /  Gustavo Heide (1. kolo)
  Eliakim Coulibaly /  Khololwam Montsi (1. kolo)
  Jérôme Kym /  Jeffrey von der Schulenburg (2. kolo)
  Mikołaj Lorens /  Kārlis Ozoliņš (čtvrtfinále, skreč)
  Bruno Oliveira /  Natan Rodrigues (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  
 

French Open 2020
Juniorský tenis v roce 2020